Março - em inglês, March
Ou ainda:
March Engineering

Veículos
Nissan March, modelo de automóvel

Localidades

March (Baden-Wuerttemberg)